Lista meczów reprezentacji Białorusi w piłce nożnej mężczyzn – lista oficjalnych meczów reprezentacji Białorusi.

1992–2000

2001–2010

2011–2020

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Mecze towarzyskie reprezentacji Białorusi od 2013 roku na stronie ABFF 
  
 Zbiór meczów reprezentacji Białorusi sporządzony przez RSSSF

Białoruś
Reprezentacja Białorusi w piłce nożnej